Kläppsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kläppsjön, Jämtland, sjö i Bergs kommun,  (29,2 ha)
Kläppsjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (1,28 km²)
Kläppsjön, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,  (41,3 ha)

Se även
Kläppsjö, by i Sollefteå kommun, 
Kläppesjön, sjö i Krokoms kommun och Östersunds kommun,  (36,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn